Martyr jelentései:

Martyr, kanadai metalegyüttes.
Martyr, a Depeche Mode kislemezes dala, 2006.